Příjmení Lobkowicz nebo Lobkovic nosí zejména osobnosti českého šlechtického rodu Lobkovicové:

 Bettina Lobkowicz – mělnická podnikatelka, bývalá manželka Jiřího
 Bohuslav Havel Popel z Lobkowicz (1543–1595) – z chlumecké větve, hejtman berounského kraje
 Děpolt Popel z Lobkowicz († 3. března 1527) – zakladatel bílinské větve
 Děpolt Popel z Lobkowicz (asi 1530–1594) – příslušník perucké pošlosti bílinské větve, hejtman slánského kraje
 Ferdinand Lobkowicz (1850–1926) – český šlechtic a politik, nejvyšší maršálek Království českého
 Ferdinand August z Lobkovic (1655–1715) – kníže z Lobkovic a kníže zaháňský, diplomat
 František Lobkowicz (* 1948) –  premonstrát a první biskup ostravsko-opavský, bratr Jaroslava
 František Lobkowicz (genealog) (1927–1998) – český lékař a mikrobiolog
 Jan z Lobkowicz – více osob
 Jan Adolf Lobkowicz (1885–1952) – spolupodepsal Prohlášení věrnosti české šlechty v roce 1939
 Jan Hasištejnský z Lobkovic (1450–1517) – český šlechtic, humanista a diplomat
 Jan mladší Popel z Lobkovic (1510–1570) – český šlechtic, nejvyšší komorník
 Jaroslav Lobkowicz (* 1942) –  český politik a podnikatel, bratr Františka
 Jiří z Lobkowicz – více osob
 Jiří Lobkowicz (* 1956) –  česko-švýcarský politik a finančník
 Jiří Kristián Lobkowicz (1835–1908) – český šlechtic a politik, nejvyšší maršálek Království českého a člen poslanecké i panské sněmovny
 Jiří Popel z Lobkovic (asi 1551–1607 nebo 1613) – nejvyšší hofmistr Českého království
 Ladislav Popel z Lobkovic – více osob
 Ladislav II. Popel z Lobkovic (1502–1584) – humanista a diplomat, královský místodržící a nejvyšší maršálek
 Max Lobkowicz (1888–1967) –  prvorepublikový diplomat, velvyslanec ve Velké Británii
 Michal Lobkowicz (* 1964) – český politik
 Mikuláš Lobkowicz (1931–2019) – česko-německý filosof a politolog, rektor Mnichovské univerzity
 Václav Eusebius Popel z Lobkovic (1609–1677) – český šlechtic a vojevůdce, nejvyšší hofmistr a první ministr
 Václav Ferdinand Popel z Lobkowicz (1654–1697) – císařský rada a komoří, nositel Řádu zlatého rouna a diplomat
 Václav Popel z Lobkowicz († 1574) – zakladatel duchcovské pošlosti, hejtman litoměřického kraje
 Václav Vilém Popel z Lobkowicz (1592–1621) – příslušník duchcovské větve Lobkoviců, císařský rada a komoří
 William Lobkowicz (* 1961) – americko-český podnikatel, majitel Lobkovického paláce a pivovaru, vnuk Maxe
 Zdeněk Filip Lobkowicz (* 1954) – český katolický kněz, premonstrát a opat tepelského kláštera
 Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic (1568–1628) – nejvyšší kancléř českého království
 Zdenko Lobkowicz (1858–1933) – vrchní komoří rakouského císaře a posledního českého krále Karla I.

jiný význam
 Lobkowicz (pivo) – značka piva
 Pivovary Lobkowicz Group

Související článek 
 Lobkovice
 Lobkovická zahrada
 Lobkovický breviář
 Lobkovický palác
 Lobkovicové

Externí odkazy